Gerrit Hendrik Kuperus, een Nederlands burgemeester
Harmen Kuperus, een Nederlands voormalig doelman
Jan Kuperus, een Nederlands econoom
Sjoerd Kuperus, een Nederlands kunstenaar